Giuseppe Giannini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Giannini – medico e saggista italiano